Eredivisie 2013/2014 var den 58:e säsongen av Eredivisie sedan starten 1955. Ajax blev mästare efter att legat etta sedan omgång 18.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Play-offs

Europa league play-off

Groningen kommer att delta i Europa League 2014/2015.

Uppflyttning

Externa länkar
Officiell hemsida 

2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013 i Nederländerna
2014 i Nederländerna